МСЖД — аббревиатура.

 Международный союз железных дорог — международная железнодорожная организация.
 Малая Свердловская железная дорога имени Н. А. Островского — детская железная дорога в городе Екатеринбурге.